La Serie A 1915/16 fue la 19.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Cantonal Neuchâtel ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1916
Fútbol en 1915
Fútbol en 1916
Suiza en 1915
Suiza en 1916